Според данни на Статистическата служба броят на живородените в Сърбия през 2015 година е 66 773, и има 9.4 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според Статистическата служба на Сърбия:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините по окръзи според Статистическата служба:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините, според Статистическата служба, по статистически райони (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Коефициент на раждаемост през годините според Статистическата служба, по окръзи (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през годините според Статистическата служба:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Смъртност в Сърбия
 Естествен прираст в Сърбия
 Население на Сърбия

Източници 

Население на Сърбия
Сърбия